La saison 2016 de la Premier Division (appelé Coca Cola GM pour des raisons de sponsoring) est la  édition du championnat du Groenland de football. Le seul championnat de football du Groenland, organisé par la Fédération du Groenland de football, oppose cette saison treize clubs.

La phase finale se joue au Nuuk Stadium à Nuuk du 7 août 2016 au 14 août 2016.

Équipes participantes 

B-67, Nuuk (tenant du titre)

IT-79, Nuuk (hôte du Tournoi final)

G-44, Qeqertarsuaq

K-45, Qasigiannguit

T-41, Qaanaaq

FC Malamuk, Uummannaq

E-56, Ikerasak

U-55, Qaarsut

N-48, Ilulissat

NÛK IL, Nuuk

GSS, Nuuk

Kâgssagssuk, Maniitsoq

TM-62, Kulusuk

S-43, Nanortalik

Format 
Le championnat du Groenland de football 2016 (appelé Coca Cola GM pour des raisons de sponsoring) se déroule en trois phases : 
 Phase 1 : Oppose des clubs géographiquement proches. 
 Phase 2 : Les vainqueurs se rencontrent au niveau régional (Tour préliminaire).
 Phase 3 : Championnat à proprement parler et qui se joue au niveau national (Tournoi final).

Résultats

Tour préliminaire

Groupe du Nord du Groenland 
Lors de la saison 2015, c'était le FC Malamuk qui s'était qualifié dans cette poule. cette saison, c'est à nouveau lui qui se qualifie, avec 2 victoires en 2 matchs.

Groupe de la Baie de Disko 

Le saison dernière, c'est le T-41 et le G-44 qui s'étaient qualifiés. Par ailleurs, le K-45 s'était qualifié en tant qu'organisateur du tournoi final. Le N-48, seul club n'ayant pas participé à la phase finale en 2015, se qualifie en compagnie du G-44.

Groupe de la Capitale

Groupe du Centre du Groenland

Groupe de l'Est du Groenland

Groupe du Sud du Groenland

Tournoi final

Phase de groupe

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Match pour la  place

Match pour la  place

Demi-finales

Match pour la  place

Finale 
Le Club B-67 remporte son douzième titre, le cinquième d'affiliée.

Bilan de la saison

Annexes

Références

Voir aussi 
 Fédération du Groenland de football
 Championnat du Groenland de football

Lien externe 
   Fédération du Groenland de football

Championnat du Groenland de football
Groenland
Sport au Danemark en 2016
Football en juillet 2016
Football en août 2016